Stazione di Atena Lucana  – stazione ferroviaria della Ferrovia Atena Lucana-Marsico Nuovo
 Stazione di Atena  – stazione ferroviaria della Ferrovia Sicignano degli Alburni-Lagonegro